Конец дня:
 Конец дня — французская драма 1939 года.
 Конец дня — американский боевик 2016 года.